Ángel Enrique Dupuy Alcántara (Coyoacán, Ciudad de México, 1 de febrero de 1999) es un político y politólogo mexicano. Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y miembro del Partido de la Revolución Democrática. Actualmente es dirigente juvenil de su partido en el estado de Morelos y promotor de los talleres de Formación Política Juvenil "Debatiendo Ando". Desde finales de 2021 es el representante de las juventudes de izquierda en el estado de Morelos.

Trayectoria académica 
Conferencista internacional. En 2019 y 2020 fue Director Nacional de Discursos del V y VI Campeonato Nacional de Debate de la Asociación Mexicana de Debate.
En el año 2020 se convirtió en juez y consejero del Concurso estatal de Debate Político en el Estado de Morelos 

En 2021, se convirtió en el mejor juez de discursos del mundo, otorgado por el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español.

Asimismo, como director de política del periódico digital juvenil Coyote Informativo S.A.S. de C.V. obtuvo mención honorífica iberoamericana por el artículo de investigación "Consecuencias de la Infodemia en la Política" .

Desde el 2019, ha sido partícipe en actividades de fomento al pensamiento crítico juvenil del estado de Morelos con la Liga de Debate Tepoztlán y la Liga de Debate Morelos; de esta última es fundador y director de logística. 

En el año 2022, sería el enlace político de la Asociación Mexicana de Debate con el Instituto Nacional Electoral para la realización de la final del Torneo México Debate Encuentro de Ideas llevado a cabo en las instalaciones del Senado de la República. .

Trayectoria política 
Desde sus estudios de licenciatura comenzó su carrera política como Diputado Juvenil en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Posteriormente fue galardonado por la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México con la medalla al mérito Juvenil 2020 por Mérito político, cívico y social.

En el periodo electoral 2020-2021 fue brigadista en la campaña "GioContigo" del candidato por la coalición Va por México en la alcaldía de Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar. 
Asimismo, en 2021, se integra al Partido de la Revolución Democrática de la mano del Lic. Ángel Ávila Romero.

En 2022, después de un trabajo en los 36 municipios del estado de Morelos y, después de una ardua elección interna en la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática Morelos es electo coordinador estatal de las juventudes de izquierda.

Referencias  

Miembros del Partido de la Revolución Democrática